E201 peut désigner:
 E201, numéro E du sorbate de sodium, un additif alimentaire ;
 Route européenne 201  reliant Cork à Portlaoise en Irlande.